Zoologia
 L'au   'periquito'  .
 L'au   'Aratinga euops'  .

 Botànica
 L'orquídia   'Acineta superba' .
 El nom comú de la planta   'pericó.

 Altres
 Seguidor del club de futbol espanyol  'Real Club Esportiu Espanyol' ''.. Vegeu Periquito (esport).